Indian Wells pode se referir a:

 Indian Wells (Arizona), uma comunidade da nação Navajo
 Indian Wells (Califórnia), cidade do Condado de Riverside
 Indian Wells Masters, um torneio de tênis disputado em Indian Wells, Califórnia
 Vale de Indian Wells, um vale no deserto de Mojave, na Califórnia

Desambiguação